Bingo est la soixante-et-unième histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre Seron. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou, puis sous forme d'album en 2000.

Univers

Synopsis 
Au large de la côte Aquitaine, la Marine s'ennuie. Alors pour tuer le temps, elle organise une bataille navale. Et détruit une paroi entière de la grotte d'Eslapion 2 !! Aucune victime à déplorer, mais la météorite qui réduisit les Petits Hommes est tombée de son piédestal. Et un morceau se retrouve entre les mains de Bingo, gamin plutôt turbulent...

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Liens externes 

Album des Petits Hommes
Album de bande dessinée sorti en 2000
Album Dupuis
Histoire des Petits Hommes
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 2000